Балтазар Балтазарович Герберц (1853 — 1932) — горный инженер, предприниматель - монополист

Член правления Товарищества русско-французских заводов «Проводник» (1888 год, Рига, производство изделий из резины, гуттаперчи, асбеста, рога, пробкового дерева и т. п.)

Один из учредителей Донецко-Юрьевского металлургического общества (ДЮМО, 1895 год). Принимал участие в деятельности синдиката «Продамета», в состав которого вошёл завод ДЮМО после смерти А. К. Алчевского.

Принимал участие в создании ряда монополистических объединений в металлургической промышленности, в частности синдикатов «Гвоздь» (1903 год) и «Проволока» (1909 год, входил в состав Совета).

Был связан с рядом монополистов химической промышленности.

Член правлений Петербургского железопрокатного и проволочного завода, Тентелевского химического завода и других предприятий, страхового общества «Россия», Совета общества заводчиков и фабрикантов.

Почётный старшина Александринского приюта (Санкт-Петербург).

После Октябрьской революции переехал в Финляндию.

Ссылки 
 Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника. ГЕРБЕРЦ БАЛТАЗАР БАЛТАЗАРОВИЧ
 Энциклопедический словарь Санкт-Петербурга. Герберц Б.Б., предприниматель
 Энциклопедия благотворительности. Санкт-Петербург. АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ПРИЮТ

Инженеры Российской империи
Персоналии:Санкт-Петербург
Персоналии:Донбасс
Персоналии:Алчевск